Алькала-дель-Рио () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-дель-Гвадалькивир. Занимает площадь 83 км². Население 11 004 человека (на 2010 год). Расстояние 13 км до административного центра провинции.

Население

Города-побратимы 
 Артена, Италия

Примечания

Ссылки 
 Alcalá del Río en Sevillapedia-Wikanda
 Ayuntamiento de Alcalá del Río
 Alcalá del Río
 Información de Alcalá del Río
 Página oficial de la Caseta de la Feria «er Bidum»

Города Севильи
Муниципалитеты Севильи